Chaitra peut désigner :

Calendriers 
 le mois de chaitra dans le calendrier népalais ;
 le mois de  dans le calendrier hindou ;
 le mois de  dans le calendrier national indien.

Cinéma 
  : un film indien de .